Рогізнянська сільська рада — Київська область, Володарський район
 Рогізнянська сільська рада — Київська область, Сквирський район